Dašnica je lahko:
 Dašnica 1 (Bosna in Hercegovina)
 Dašnica, Aleksandrovac (Srbija)
 Dašnica, Aleksinac (Srbija)
 Dašnica (Bosna in Hercegovina)